Minster puede hacer referencia a:

 Minster (iglesia), una distinción honorífica de ciertas iglesias de Inglaterra;
 Minster Machine Company
 río Minster, un río en el cantón suizo de Schwyz;
 Minster, una villa en el estado de Ohio (Estados Unidos);
 Minster o Minster-in-Thanet, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra);
 Minster o Minster-on-Sea, otra parroquia civil y una villa en el condado anterior;
 Minster (Cornualles), parte de Forrabury and Minster;